Albrekt II av Brandenburg-Kulmbach (; även känd som Albrekt Alcibiades), född 28 mars 1522 i Ansbach i Tyskland, död 8 januari 1557 i Pforzheim i Tyskland, var regerande markgreve av Brandenburg-Kulmbach från 1527 till 1553.

Biografi 

Han var son till markgreven Kasimir och markgrevinnan Susanna och efterträdde sin far som minderårig 1527. Förmyndarskapet utövades av farbrodern Georg. Albrekt var på sin tid en beryktad friskytt. Under det schmalkaldiska kriget deltog han i strider först för kejsare Karl V och sedan under kurfursten Moritz. När kriget upphörde gjorde han ett rövartåg mot de andliga stiften i Franken, vilket gjorde att blev förklarad fredlös. Moritz fick i uppdrag att ta itu med honom och besegrade honom vid i slaget vid Sievershausen 1553. Efter att ha tvingats ge upp Plassenburg och sitt markgrevskap tillbringade han sina sista år hos systern Kunigunda i Pforzheim, vid hennes make markgreve Karl II:s hov. Brandenburg-Kulmbach förlänades istället av kejsar Karl V till Albrekts brorson Georg.

Anfäder

Referenser 

 
 
 Gernandts konversationslexikon, Stockholm 1895

Externa länkar 

 

Markgrevar av Brandenburg-Kulmbach
Födda 1522
Avlidna 1557
Män
Huset Hohenzollern
Personer från Ansbach